Pangjiaxiang är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 200 kilometer söder om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Pangjiaxiang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hadapu Zhen,  km sydväst om Pangjiaxiang. Trakten runt Pangjiaxiang består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina